Эвакуатор — специальное транспортное средство, предназначенное для погрузки, разгрузки и перевозки автомобилей в случае их поломки, аварии, нарушения водителем ряда правил дорожного движения. Перевозка осуществляется посредством полной или частичной погрузки либо буксировки транспортного средства. Оборудован специальной платформой с лебёдкой, либо с манипулятором.

Типы эвакуаторов 
По способу погрузки эвакуаторы подразделяются на 4 основных типа:
 Эвакуаторы со сдвижной платформой и лебедкой;
 Эвакуатор  оснащенный аппарелями (выдвигающиеся "лыжи" для погрузки авто) и лебедкой
 Эвакуаторы с кранами-манипуляторами (с подъемными кранами и гидроманипуляторами);
 Эвакуаторы с частичной погрузкой эвакуируемого автомобиля (со специальным подъемным оборудованием и крепежными приспособлениями)

Лебедочные эвакуаторы 
На лебедочный эвакуатор эвакуируемый автомобиль погружается  с помощью троса. Крановые эвакуаторы помещают автомобиль на платформу с помощью крана. Эвакуаторы с лебедкой дешевле и поэтому распространены шире. При выемке транспортного средства из-за пределов дорожного полотна лебедочный эвакуатор имеет преимущество перед манипулятором. Так как не требует ровной площадки для своей работы. В то время как для выемки авто манипулятором, ему потребуется чтобы авто находилось ровно относительно плоскости земли для поднятия без повреждений.

Эвакуаторы полной и частичной погрузки 
Эвакуируемое транспортное средство может устанавливаться на эвакуатор полностью или частично. В связи с этим выделяют эвакуаторы полной или частичной погрузки. В последнем случае на платформу эвакуатора транспортное средство устанавливается только одной парой колес. Такой способ транспортировки менее безопасен, поэтому автоэвакуаторы частичной погрузки используются реже.

Эвакуаторы со стационарной и сдвижной платформой 

В зависимости от конструкции эвакуаторы полной погрузки подразделяются на эвакуаторы со стационарной(ломаной) платформой или сдвижной платформой.
Стационарная(ломаная) платформа не перемещается в процессе погрузки, но остается намертво прикрепленной к раме шасси. Возможность погрузки на такую платформу обеспечивают её перегибы (переломы), а также система трапов (аппарели). Чем больше у платформы эвакуатора переломов, тем удобнее грузить на него транспортное средство с помощью лебедки. Если перелом только один, то на платформу невозможно безопасно погрузить автомобиль с низкой посадкой.

Эвакуатор с краном-манипулятором 

Эвакуаторы с кранами также имеют разные типы платформ: стационарные, гидравлические и аппарельные. Преимущество имеют эвакуаторы с гидравлическими платформами – они безопаснее для автомобиля. Данный тип эвакуатора незаменим для погрузки автомобилей после аварии, из ямы, кювета или сугроба, при неисправности авто (блокировка рулевого управления, коробки передач и т.п.). Словом, эвакуатор с краном-манипулятором способен погрузить практически любой автомобиль, который подходит по габаритам. Длина стрелы крана-манипулятора определяет расстояние, на котором возможны погрузочные работы.

Гидравлические эвакуаторы 
Этот тип эвакуаторов имеет сдвижную платформу. Она сдвигается для погрузки, на неё  посредством лебедки или крана затаскивается автомобиль, а потом с помощью гидроцилиндров платформу вместе с грузом поднимают на раму шасси. Гидравлические эвакуаторы могут быть двухуровневыми и перевозить несколько транспортных средств одновременно (также автовозы). После полной загрузки одна платформа поднимается вверх, а на нижнюю платформу также загружаются подлежащие эвакуации или транспортировке автомашины.

Эвакуатор с ломаной платформой

Эвакуаторы с ломаной платформой подойдут для транспортировки практически любой техники. Данный тип эвакуатора может быть полезным в абсолютно разных ситуациях на дороге: как для автомобилей, способных самостоятельно заехать на платформу, так и для автотранспорта, серьезно пострадавшего в ДТП.

Грузовой тягач-эвакуатор

Грузовая эвакуация относится к категории наиболее сложных видов эвакуации. Чтобы перевезти крупногабаритный транспорт или спецтехнику, не обойтись без специально предназначенного для этого грузового эвакуатора. С грузовым эвакуатором становится возможной перевозка самосвалов, тракторов, катков и других видов тяжелой техники.

См. также 
 Низкорамный трал
 Лесовоз
 Lockheed Martin ARES

Примечания

Ссылки 

Транспортные средства
Грузовые автомобили по типу полезной нагрузки
Автомобильные краны